Phazaca este un gen de insecte lepidoptere din familia Uraniidae. 

Cladograma conform Catalogue of Life:

Referințe

Legături externe 

Phazaca